Creonecte är ett släkte av svampar. Creonecte ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Creonecte